Linzi Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Linzi (köping i Kina, Hunan), 
 Linzi (köping i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar